Voir :
 Reichsrat (Allemagne) pour l’organe du Reich allemand pendant la république de Weimar ;
 Reichsrat (Autriche) pour le parlement bicaméral de la partie autrichienne de l’Autriche-Hongrie.